Morera ist der Familienname folgender Personen:

 Enric Morera (1865–1942), katalanischer Komponist
 Giacinto Morera (1856–1909), italienischer Ingenieur und Mathematiker
 Héctor Morera Vega (1926–2017), costa-ricanischer Geistlicher, Bischof von Tilarán
 Jaime Morera y Galicia (1854–1927), spanischer Maler
 Luis Morera (* 1946), spanischer Architekt und Künstler
 Marco Salas Morera (* 1982), costa-ricanischer Straßenradrennfahrer
 Maria Branyas Morera (* 1907), spanisch-US-amerikanische Altersrekordlerin

Siehe auch:

 Satz von Morera, Satz aus der Funktionentheorie
 Moreira